Near-field communication, een contactloze communicatiemethode
 National Football Conference, een van de twee conferenties van de National Football League (NFL)
 Nederlandse Facility Cost Index, een onafhankelijke instantie die de Nederlandse facility-managementmarkt van het gewenste objectieve en actuele ijkpunt (benchmark) voorziet
 NFC (voetbalclub), een voetbalclub uit Amstelveen
 Network File Copy, een protocol van VMware om virtuele machines te verplaatsen in een netwerk